Коэрцити́вная си́ла (от  «удерживание») — это значение напряжённости внешнего магнитного поля, необходимое для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества.

Единица измерения коэрцитивной силы совпадает с единицей напряжённости магнитного поля и в Международной системе единиц (СИ) — ампер/метр, в СГС — эрстед. Обычно обозначается 

Чем большей коэрцитивной силой обладает постоянный магнит, тем он устойчивее к размагничивающим факторам.

Формальное определение 

Коэрцитивная сила — такое размагничивающее внешнее магнитное поле напряжённостью , которое необходимо приложить к ферромагнетику, предварительно намагниченному до насыщения, чтобы довести до нуля его намагниченность  или индукцию магнитного поля  внутри.

Соответственно, коэрцитивная сила  может определяться из кривых  или из кривых  (обозначения:  или ). Рисунок справа отвечает варианту .

Коэрцитивная сила  всегда по модулю больше, чем . Действительно, при  вследствие соотношения

 

(где  — магнитная постоянная; записано в СИ), имеем , то есть намагниченность  в этом состоянии положительна. Значит, чтобы её обнулить (для попадания в состояние ), необходимо подальше сместиться в область отрицательных , по сравнению с .

Магнитомягкие и магнитотвёрдые ферромагнетики 

По величине коэрцитивной силы магнитные материалы условно разделяются на:
 Магнитомягкие материалы — материалы с низкой коэрцитивной силой, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых магнитных полях напряжённостью до 4 кА/м. После перемагничивания внешне они не проявляют магнитных свойств, так как состоят из хаотически ориентированных намагниченных до насыщения областей. Примером могут служить различные стали.
 Магнитотвердые материалы — материалы с высокой коэрцитивной силой, которые намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряжённостью в тысячи и десятки тысяч ампер на метр. После намагничивания магнитно-твердые материалы остаются постоянными магнитами из-за высоких значений коэрцитивной силы и магнитной индукции. Примерами являются редкоземельные магниты NdFeB и SmCo, бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты.

Значения коэрцитивной силы некоторых ферромагнитных материалов приведены в таблице. Коэрцитивная сила сильно зависит от текстурованности материала, режима его термообработки, направления намагничивающего поля для текстурованных и анизотропных материалов, поэтому в таблице для некоторых материалов приведены диапазоны изменения коэрцитивной силы.

Применение 
Коэрцитивная сила — сильно структурно-чувствительная характеристика, и она часто используется для анализа структурных и фазовых превращений, а также для изучения дефектов кристаллической решётки, образующихся при тех или иных воздействиях на металл (пластическая деформация, облучение и др.)

Примечания

См. также 
 Магнитный гистерезис
 Магнетизм
 Алнико
 Ални

Литература 
 
 

Магнетизм